Kösem puede estar vinculado o referido a:

Personas 
 Kösem Sultan (1589-1651), también conocida como Mahpeyker, consorte y favorita del sultán otomano Ahmed I, quien alcanzó poder e influenció el curso del Imperio otomano en variados aspectos, incluso a través de sus hijos Murad IV e Ibrahim I, y finalmente a través de su nieto Mehmed IV.

Televisión 
 Muhteşem Yüzyıl Kösem, serie de televisión turca de 2015, conocida en idioma español como El siglo magnífico Kösem.
 Anexo:Personajes de Muhteşem Yüzyıl Kösem